End of Disclosure — двенадцатый студийный альбом шведской дет-метал группы Hypocrisy. Альбом был выпущен 22 марта 2013. На композиции «End of Disclosure» и «Tales of Thy Spineless» сняты музыкальные видео.

Петер Тэгтгрен описал музыку альбома как «возвращение к основам», которые по его словам были потеряны при написании предыдущих альбомов. В целом музыка стала чуть более затяжной и похожей на другой проект Петера Abyss.

Список композиций

Участники 
 Петер Тэгтгрен — вокал, гитара
 Микаэль Хэдлунд — бас-гитара
 Рейдар Хорхаген — ударные

Примечания 

Альбомы Hypocrisy
Альбомы Nuclear Blast Records
Альбомы, спродюсированные Петером Тэгтгреном